El Clàssic de Malàisia 2015, conegut oficialment com a BMW Malaysian Open 2015, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La sisena edició del torneig es va disputar entre el 2 i el 8 de març del 2015 al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort de Kuala Lumpur, Malàisia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015